Killam steht für:
 Killam (Alberta), ein kanadischer Ort

Personen:
 Albert Clements Killam, kanadischer Jurist
 Izaak Walton Killam, kanadischer Finanzier
 Frank Killam, kanadischer Politiker
 Radcliffe Killam, texanischer Geschäftsmann
 Taran Killam, amerikanischer Schauspieler
 Thomas Killam, kanadischer Schiffbauer